Волковский сельсовет или Волковский сельский совет:

Белоруссия 
 Волковский сельсовет — Поставский район, Витебская область.

Россия 
 Волковский сельсовет — Благовещенский район Амурской области.
 Волковский сельсовет — Благовещенский район Башкортостана
 Волковский сельсовет — Лазаревский район города Сочи Краснодарского края (до 1990-х).
 Волковский сельсовет — Железногорский район Курской области
 Волковский сельсовет — Егорьевский район Московской области (до 1959)
 Волковский сельсовет — Звенигородский (1929—1954) и Одинцовский (1977—1994) районы Московской области
 Волковский сельсовет — Рузский (1929—1963, 1965—1994) и Можайский (1963—1965) районы Московской области

Украина 
 Волковский сельский совет — Кегичевский район Харьковской области

См. также 
 Волковский сельский округ
 Волковское сельское поселение